

Фльоряново — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Фльоряново — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства